Everygirl – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Victor Film Company
Everygirl – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company